Арауко (исп. Arauco) — топоним.

 Арауко — провинция в Чили в составе области Биобио. 
 Арауко — город в Чили; административный центр одноимённой коммуны.